Milna je naziv triju naselja na jadranskim otocima:

 Milna (općina), naselje i općina na otoku Braču 
 Milna (Hvar), naselje na otoku Hvaru 
 Milna (Vis), naselje na otoku Visu